10-я стрелковая дивизия НКВД СССР — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.
 
 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР (1-го формирования) сформирована в 1942 году.
 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР (2-го формирования) сформирована в 1944 году.
 10-я стрелковая дивизия войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений